Juan Varela Varela (Betanzos, la Corunya, 1964), periodista espanyol director del Diari de Tarragona des del 2016
 Juan Alfonso Varela de Losada (San Salvador de Brigos, Chantada, 1723 - Ferrara, Estats Pontificis, 1769), laic, fundador de l'Orde dels Penitents de Jesús Natzarè o dels Scalzetti, proclamat venerable per l'Església catòlica
 Juan Carlos Varela (Ciutat de Panamà, 1963), enginyer, empresari i polític panameny, vicepresident de Panamà (2009 - 14) i president des del 2014